Prva češka nogometna liga 1998./99. ili Gambrinus liga 1998./99. bila je šesto izdanje nogometnog natjecanja najvišega ranga u Češkoj. Započela je 2. kolovoza 1998., a završila 30. svibnja 1999.

Prvenstvo je po peti puta osvojila Sparta Prag. Najbolji strijelac prvenstva bio je Horst Siegl s 18 pogodaka.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica klubova nakon odigranih svih 30 kola.

Poz - Završna pozicija; U = Odigrane utakmice; P = Pobjede; N = Neriješene utakmice; I = Izgubljene utakmice; F = Dani golovi; A = Primljeni golovi; GR = Gol razlika; Bod = Osvojeni bodovi

Najbolji strijelci

Izvori 

Prva češka nogometna liga po sezonama